Toponímia:
 Calhoun (Geòrgia), població dels Estats Units a l'estat de Geòrgia 
 Calhoun (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois 
 Calhoun (Kentucky), població dels Estats Units a l'estat de Kentucky 
 Calhoun (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri 
 Calhoun (Tennessee), població dels Estats Units a l'estat de Tennessee 
 Calhoun City, població dels Estats Units a l'estat de Mississipí 
 Calhoun Falls, població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Sud 
 Fort Calhoun, població dels Estats Units a l'estat de Nebraska 
 Personatges:
 Barney Calhoun, personatge de videojoc de la sèrie Half-Life 
 Lee Calhoun (Laurel, 1933 - Erie, 1989), atleta estatunidenc especialista en els 110 metres tanques